

Biografia 
Era figlia del duca di Baviera Stefano II di Baviera e della prima moglie Isabella di Sicilia.

Venne data in sposa nel 1356 al re Giacomo I di Cipro.

Ascendenza

Voci correlate 
Baviera

Agnese di Baviera-Landshut